Мокруша:

Населённые пункты 
 Мокруша — деревня в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Мокруша — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Мокруша — село в Канском районе Красноярского края.
 Мокруша — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Мокруша — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Мокруша — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.

Реки 
 Мокруша (приток Барнаулки) — в Алтайском крае
 Мокруша (приток Суетки) — в Алтайском крае
 Мокруша (приток Сабы) — в Ленинградской области
 Мокруша (река, Санкт-Петербург)

См. также 
 Мокруши (значения)